Burnout Crash! (стилизованно Burnout CRASH!) — загружаемая видеоигра в жанре аркадного автосимулятора, последняя игра серии Burnout, сильно отличающаяся от предыдущих частей, чего потребовала платформа, для которой она разрабатывалась. Burnout Crash! разработана Criterion Games и издана Electronic Arts для PlayStation 3, Xbox 360 и iOS, распространяя её через PlayStation Network, Xbox Live Arcade и iTunes App Store.

Игровой процесс 
Основными различиями игры с предыдущими частями серии являются: 
 Проекция камеры в виде сверху;
 Доступна таблица рекордов для сравнивания счёта других игроков со своим;
 Возможность крушить различные постройки, объекты и т. д., собственно за что мы и получаем игровые очки.

В игре присутствует три режима, шесть различных карт и семь гоночных машин. Также в версии для Xbox 360 присутствует поддержка Kinect и достижений.

Оценки и мнения 

Игра получила смешанные отзывы от прессы. На сайте Metacritic средняя оценка составляет 77/100 в версии для iOS, 69/100 для PlayStation 3 и 66/100 для Xbox 360. Схожая статистика опубликована на GameRankings: 81,33 % для iOS, 70,35 % для PlayStation 3 и 69,25 % для Xbox 360.

Примечания 

Компьютерные игры 2011 года
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для iOS
Гонки на выживание